Mužská dvouhra Swiss Open Gstaad 2016 probíhala ve druhé polovině července 2016. Do singlové soutěže gstaadského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl rakouský tenista Dominic Thiem, který se rozhodl startovat na paralelně probíhajícím turnaji Generali Open Kitzbühel.

Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený Feliciano López, jenž ve finále zdolal nizozemského tenistu Robina Haaseho po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–5. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu ATP Tour a vůbec první z antuky. Vzájemný poměr zápasů tak srovnal na 3–3.

První kariérní zápas v hlavní soutěži okruhu ATP Tour odehrál 34letý český hráč Jan Mertl, jenž postoupil z dvoukolové kvalifikace. Projít do této fáze turnaje se mu podařilo na 45. pokus, když čtyřiačtyřicetkrát předtím v kvalifikačním sítu uvízl. V úvodním kole pak zdolal Švýcara Yanna Martiho ve třech sadách, čímž si připsal premiérovou výhru v hlavní soutěži ATP.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ATP Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2016
ATP World Tour 2016